Jyrki Olavi Lumme (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986|| Ilves Tampere || SM-liiga || 31 || 1 || 4 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
| 1986-1987|| Ilves Tampere || SM-liiga || 43 || 12 || 12 || 24 || 52 || - || - || - || - || -
|- 
| 1987-1988|| Ilves Tampere || SM-liiga || 43 || 8 || 22 || 30 || 75 || - || - || - || - || - 					
|- 
| 1988-1989 || Canadiens de Sherbrooke || LAH || 26 || 4 || 11 || 15 || 10 || 6 || 1 || 3 || 4 || 4
|- 
| 1988-1989 || Canadiens de Montréal || LNH
| 21
| 1
| 3
| 4
| 10
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1989-1990
| Canadiens de Montréal
| LNH
| 54
| 1
| 19
| 20
| 41
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 1989-1990 || Canucks de Vancouver
| LNH
| 11
| 3
| 7
| 10
| 8
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 1990-1991
| Canucks de Vancouver
| LNH
| 80
| 5
| 27
| 32
| 59
| 6
| 2
| 3
| 5
| 0
|-
| 1991-1992
| Canucks de Vancouver
| LNH
| 75
| 12
| 32
| 44
| 65
| 13
| 2
| 3
| 5
| 4
|- 
| 1992-1993
| Canucks de Vancouver
| LNH
| 74
| 8
| 36
| 44
| 55
| 12
| 0
| 5
| 5
| 6
|-
| 1993-1994
| Canucks de Vancouver
| LNH
| 83
| 13
| 42
| 55
| 50
| 24
| 2
| 11
| 13
| 16
|- 
| 1994-1995
| Canucks de Vancouver
| LNH
| 36
| 5
| 12
| 17
| 26
| 11
| 2
| 6
| 8
| 8
|-
| 1994-1995|| Ilves Tampere || SM-liiga || 12 || 4 || 4 || 8 || 24 || - || - || - || - || -
|- 
| 1995-1996
| Canucks de Vancouver
| LNH
| 80
| 17
| 37
| 54
| 50
| 6
| 1
| 3
| 4
| 2
|- 
| 1996-1997
| Canucks de Vancouver
| LNH
| 66
| 11
| 24
| 35
| 32
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 1997-1998
| Canucks de Vancouver
| LNH
| 74
| 9
| 21
| 30
| 34
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1998-1999
| Coyotes de Phoenix
| LNH
| 60
| 7
| 21
| 28
| 34
| 7
| 0
| 1
| 1
| 6
|- 
| 1999-2000
| Coyotes de Phoenix
| LNH
| 74
| 8
| 32
| 40
| 44
| 5
| 0
| 1
| 1
| 2
|- 
| 2000-2001
| Coyotes de Phoenix
| LNH
| 58
| 4
| 21
| 25
| 44
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 2001-2002
| Stars de Dallas
| LNH
| 15
| 0
| 1
| 1
| 4
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 2001-2002
| Maple Leafs de Toronto
| LNH
| 51
| 4
| 8
| 12
| 18
| 14
| 0
| 0
| 0
| 4
|- 
| 2002-2003
| Maple Leafs de Toronto
| LNH
| 73
| 6
| 11
| 17
| 46
| 7
| 0
| 2
| 2
| 4
|-
|2005-2006|| Ilves Tampere || SM-liiga || 45 || 6 || 12 || 18 || 118 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
|2006-2007|| Ilves Tampere || SM-liiga || 22 || 3 || 8 || 11 || 28 || 3 || 0 || 2 || 2 || 6

|985 ||114 ||354 ||468 ||620 ||105 ||9 ||35 ||44 ||52

Voir aussi

Notes et références 

Naissance en juillet 1966
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Défenseur de hockey sur glace